La expresión Four Brothers (literalmente, "cuatro hermanos") puede referirse a:

Four Brothers, un tema compuesto por el saxofonista Jimmy Giuffre.
Four Brothers, la sección de saxofones de la big band de Woody Herman, en los años 1950.
Four Brothers, una película de John Singleton, del año 2005.